Název Sedmihoří nesou pohoří nebo jejich části:
 Sedmihoří (Plaská pahorkatina) – součást Stříbrské pahorkatiny
 Sedmihoří (České středohoří) – součást Ústeckého středohoří

a dále:
 Přírodní park Sedmihoří
 Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří
 Sedmihoří (Darmyšl) – část obce Staré Sedlo v okrese Tachov
 město Sedmihoří – vymyšlené město, kde se odehrává děj filmu Parádně pokecal